Patrick Corneau (né en 1950 à Châtellerault) est un écrivain français formé en littérature et philosophie, docteur en sciences de l’information et de la communication. Il a enseigné les sciences de l'information, les techniques d'expression et la communication à l’Université Bretagne Sud.

Spécialiste de Jean Grenier, il est l’auteur d’articles et d’essais en littérature, esthétique et critique d’art pour des revues françaises (Conférence, Europe, Sigila, etc.) et brésiliennes.

Il tient un blog de littérature, Le Lorgnon mélancolique (littérature française et étrangère, romans, essais, chroniques) qui, depuis sa création en 2006, a acquis une visibilité sur internet et un noyau de lecteurs fidèles ( publiés).

Publications 
Brasileza, Collection Cahiers & Cahiers, Éd. Caractères, 2005, gravures d’Alex Cerveny 
Brasileza, essai traduit en portugais brésilien, Editora Perspectiva, São Paulo, Brasil, 2007 
Une attention aimante : écrits sur l’art de Jean Grenier (1944-1971), anthologie critique des articles de critique d’art et d’esthétique de Jean Grenier, Presses universitaires de Rennes, coll. « Critique d'art », 2008 
O filósofo e sua sombra, préface à la traduction en portugais brésilien de Les Iles de Jean Grenier pour le compte des Éditions Perspectiva, São Paulo, 2009
Iles sans océan, Collection « Littératures », Éditions Orizons, Paris, 2010 
Vies épinglées, portraits et vies inventées, Collection « Littératures », Éditions Orizons, Paris, 2015.
Une mémoire qui désire, Spicilège 2010-2016, Collection « Essai », L’Escampette éditions, 2018.
 Un souvenir qui s’ignore, Collection « Choses humaines », Éditions Conférence, 2020.
 Ollivia suivi de Quelques passantes, Éditions Maurice Nadeau - Les Lettres Nouvelles, 2020.

Notes et références 

Écrivain français du XXIe siècle
Écrivain voyageur français
Naissance en 1950
Naissance à Châtellerault